Марк Форстър (Marc Forster, р. 1969) е германско-швейцарски режисьор.

Биография

Филмография

Външни препратки 
 

Германски режисьори
Швейцарски режисьори
Германци в САЩ
Швейцарци в САЩ
Родени в Бавария